

Patronyme 

 Carlos Pintado (né en 1974), poète et écrivain cubain ;
 Enrique Pintado (né en 1958), homme politique uruguayen ;
 Gorka Pintado (1978 -), footballeur espagnol ; 
 Jesse Pintado (1969 - 2006), guitariste mexico-américain ;
 Julio Pintado (1983-), coureur cycliste andorran.

Pseudonyme 
 Pintado (1965-) footballeur brésilien.

Toponyme 

 Pintado, ville du département de Florida, en Uruguay.